Ива Майоли Марич () е хърватска тенисистка.

През 1997 г. печели Ролан Гарос, побеждавайки на финала Мартина Хингис.

Майоли е европейска шампионка за девойки през 1989 г.

През 1996 г. заедно с Горан Иванишевич печелят състезанието за смесени двойки Хопман Къп, като на финала побеждават Мартина Хингис и Марк Росе. На летните олимпийски игри в Атланта достига до четвъртфинал, но губи от бъдещата шампионка Линдзи Дейвънпорт.

През юни 2004 година, на 26-годишна възраст след серия от контузии, официално слага край на състезателната си кариера.

Две години по-късно се омъжва за предприемача Стипе Марич и ражда дъщеря си Миа.

Титли

Титли на сингъл (10)

Загубени финали на сингъл (13)

Титли на двойки (1)

Загубени финали на двойки (5)

Отборни титли (1)

Външни препратки 
 
  Профил в WTA
  Списък с участия за Фед Къп

Хърватски тенисистки